Comitato internazionale della Croce Rossa, associazione privata umanitaria
 Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, autorità creditizia ausiliare del governo